Imu o IMU puede referirse a:
 Imu: horno tradicional hawaiano
 IMU: Unidad de medición inercial, por sus siglas en inglés
 IMU: Unión Matemática Internacional, por sus siglas en inglés
 IMU: impuesto municipal único (Italia), también llamado imposta municipale propria.